Heilig Hartbeeld (Krawinkel)
Heilig Hartbeeld (Oud-Geleen)